Кубок мира по скелетону 2014/2015 — это международный турнир по скелетону из 8 этапов, который начнётся 8 декабря 2014 года на трассе в Лейк-Плэсиде и завершится чемпионатом мира 2015 года в немецком Винтерберге. Впервые в истории кубок мира будет так же проходить в зачёте параскелетона. Соревнования организованы Международной федерацией бобслея и тобоггана при поддержке компании Viessmann.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2014/15

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Итоговое положение

Мужчины

Женщины

Примечания 

2013/2014
Зимние виды спорта в сезоне 2013/2014